R 351 steht für:
 Reichsstraße 351, Deutsches Reich
 R351 (Russland)